Појам Торино може да се односи на:
 Торино, град у Италији
 Торино (Алесандрија), је насеље у Италији у округу Алесандрија, региону Пијемонт
 Торино (Павија), је насеље у Италији у округу Павија, региону Ломбардија
 Торино (Ферара), је насеље у Италији у округу Ферара, региону Емилија-Ромања
 Округ Торино, округ Италије
 ФК Торино, италијански фудбалски клун